Сулико́ Давиташви́ли (; 11 декабря 1977, Тбилиси) — грузинский футболист, нападающий. Дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата Грузии.

В чемпионате Грузии выступал начиная с сезона 1996/97. Первым клубом в его карьере был тбилисский «Мерани-91», в который позже он несколько раз возвращался. Также выступал за «Сиони», «Локомотив» Тбилиси, «Торпедо» Кутаиси и «Амери». Три раза в карьере становился обладателем Кубка Грузии (один раз в составе «Локомотива» и дважды с «Амери»). Завершил карьеру по окончании сезона 2009/10.

Сын — Зурико Давиташвили (р. 2001) — также футболист, игрок сборной Грузии.

Достижения 
 «Локомотив» Тбилиси
 Обладатель Кубка Грузии: 2001/02
 «Амери»
 Обладатель Кубка Грузии: 2005/06, 2006/07

Личные 
 Лучший бомбардир Чемпионата Грузии: 2001/02 (18 голов), 2003/04 (20 голов)

Футболисты Грузии
Игроки ФК «Мерани» Тбилиси
Игроки ФК «Сиони»
Игроки ФК «Локомотив» Тбилиси
Игроки ФК «Торпедо» Кутаиси
Игроки ФК «Амери»